William Barr (polityk)
 William Barr (historyk)
 William Barr (artysta)
 William Barr (piłkarz)